Goldhahn ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhard Goldhahn (1927–2022), deutscher Politiker (CDU)
 Horst Goldhahn (1938–2017), deutscher Ingenieurwissenschaftler
 Matthäus Aurogallus (auch Matthäus Goldhahn; um 1490, † 1543), deutscher Historiker, Sprachwissenschaftler und Hebraist